Le terme gare de Lyon peut faire référence à :

France 
 à Paris :
 Paris-Gare-de-Lyon, gare ferroviaire
 Gare de Lyon, station de métro

 à Lyon :
 sept gares ferroviaires en service :
 Lyon-Perrache
 Lyon-Part-Dieu
 Lyon-Saint-Exupéry TGV 
 Lyon-Gorge de Loup
 Lyon-Jean-Macé
 Lyon-Saint-Paul
 Lyon-Vaise
 cinq gares ferroviaires fermées :
 Lyon-Brotteaux
 Le Bourbonnais
 Lyon-Croix-Rousse
 Lyon-Saint-Clair
 Lyon-Est

Canada 
 à Ottawa
 Lyon, station du O-Train

États-Unis 
 Lyon Station, ancien nom de Lyons, Pennsylvanie (en)
 Lyons station (en), gare de la New Jersey Transit Company
 Lyon Mountain (en), une gare dans l'état de New York
Lyon